7. etape af Tour de France Femmes 2022 er en 127,1 km lang  med 2881 højdemeter, som køres den 30. juli 2022 med start i  og mål i .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

07